Соло́менцев — русская фамилия. Известные носители:

 Соломенцев, Михаил Сергеевич (1913—2008) — советский партийный и государственный деятель.
 Соломенцев, Юрий Михайлович (1939—2018) — советский и российский учёный в области автоматизации; сын .

См. также 
 Иероним (Соломенцов)